Храм Живонача́льной Тро́ицы в Бори́сове — православный храм в районе Орехово-Борисово Северное города Москвы, в бывшем селе Борисове. Приход относится к Даниловскому благочинию Московской епархии Русской православной церкви.

История 
Каменная церковь построена в конце XVIII века; в начале XX века — фактически выстроена заново. До революции 1917 года на колокольне храма размещался один из самых больших колоколов Москвы весом 300 пудов.

После революции 1917 года храм был закрыт; возвращён верующим в 1990 году, освящён вновь 14 сентября 1991 года.

Сейчас храм находится недалеко от границы московских районов Зябликово и Орехово-Борисово Северное.

Духовенство 
 Священник Михаил Рязанцев.
 Священник Александр Горват.
 Священник Серафим Гоюк
 Диакон Павел Драчков.

Ссылки 
 История храм Живоначальной Троицы в селе Борисове
 Москва. Церковь Троицы Живоначальной в Борисове
 Сайт храма Живоначальной Троицы в Борисове

Примечания 

Храмы Даниловского благочиния
Москва
Орехово-Борисово Северное
Храмы, построенные в 1873 году в России